

Persone
Quim (Joaquim Carvalho de Azevedo) – ex calciatore portoghese, centrocampista nato nel 1959
Quim (Joaquim Manuel Aguiar Serafim) – ex calciatore portoghese, portiere nato nel 1967
Quim (Joaquim Manuel Sampaio da Silva) – calciatore portoghese, portiere nato nel 1975
Quim – cantautore giapponese

Altro
Quim – diminutivo portoghese del nome proprio di persona Gioacchino